Ausrüster steht für:

 Bareboat-Charterer
 Schiffsausrüster
 Zulieferer